Oskoruš je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 60 stanovnika te 25 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 51 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji